Флаурлинг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70308.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Пошер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 местный блок: 8 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля